Fife puede ser:

 Fife, localidad de Estados Unidos.
 Fife, concejo de Escocia.

FIFE puede ser:

 FIFE, Federación Internacional Felina.
 FIFE, motor gráfico para el desarrollo de videojuegos.
 FIFE, proyecto educativo universitario internacional  de ciencias políticas.
 Allan James Fife, botánico